Катарина Среботнік і Ай Суґіяма були чинними чемпіонками, але Суґіяма завершила професійні виступи 2 жовтня 2009 року. Среботнік грала в парі з Анною-Леною Гренефельд, і вони виграли титул, перемігши у фіналі пару Клаудія Янс і Алісія Росольська з рахунком 6-1, 6-4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Посилання 
 Main Draw 

Generali Ladies Linz
2009